Sobreira puede referirse a:

 Sobreira (apellido).

Divisiones administrativas

en España 
Sobreira (Villamarín), parroquia del concello de Villamarín.
 Sobreira (lugar), lugar de dicha parroquia.
Sobreira de Abaixo, lugar de la parroquia de Fornas, concello de Chantada.
Sobreira de Arriba, lugar de la parroquia de [ornas, concello de Chantada.
Sobreira (Covelo), lugar de la parroquia de Casteláns, concello de Covelo.
Sobreira (Maside), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Maside.
Sobreira (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
Sobreira (Vilaboa), lugar de la parroquia de Cobres, concello de Vilaboa.
Sobreira (Zas), lugar de la parroquia de Gándara, concello de Zas.

en Portugal 
Sobreira (Paredes), freguesia del municipio de Paredes.
Sobreira Formosa, freguesia del municipio de Proença-a-Nova.

Véase también
 A Sobreira
 Sobreira de Santiorxo
 Sobreiras
 Sobreiro
 O Sobreiral
 Sobreiral